Flat Rock může být:

 Flat Rock (Alabama)
 Flat Rock (Illinois)
 Flat Rock (Indiana)
 Flat Rock (Kentucky)
 Flat Rock (Michigan)
 Flat Rock (Surry County, Severní Karolína)
 Flat Rock (Henderson County, Severní Karolína)
 Flat Rock (Stokes County, Severní Karolína)
 Flat Rock (Ohio)
 Flat Rock (Virginie)